Сри Ланка је учествовали на Светском првенству у атлетици у дворани 2010. одржаном у Дохи од 12 до 14. марта трећи пут. Репрезентацију Сри Ланке представљала је 1 такмичарка која се такмичила у скоку удаљ.

Атлетичарка Сри Ланке није освојила медаљу али је оборила национални рекорд.

Учесници 

 Жене:
 C.D.Priyadharshani Nawanage — Скок удаљ

Жене

Референце

Спољашње везе 
 Сајт светског првенства 2010.
 Званични сајт ИААФа

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици у дворани 2010.
Сри Ланка на Светском првенству у атлетици у дворани